La temporada 2019 de Eurofórmula Open fue la decimoctava temporada de este campeonato, y la sexta desde que se llama Eurofórmula Open. Comenzó el 27 de abril en Le Castellet y finalizó el 13 de octubre en Monza.

Marino Sato fue el ganador del título de pilotos, mientras que Team Motopark se quedó con el título de equipos.

Equipos y pilotos

Calendario

Resultados

Clasificaciones

Sistema de puntuación

Campeonato de Pilotos

Sistema de puntuación

Campeonato de Novatos

Campeonato de Equipos

Referencias

Enlaces externos 
 

2019
Eurofórmula Open